Nada (voornaam)
Nada (film)
Nada (zangeres) - Italiaans zangeres, geboren 1953
Nada van Nie  - Nederlands zangeres

Plaatsen
Nada (Hainan), China
Nada (Kentucky), 
Nada (Nepal), village in Achham District, Seti Zone
Nada, Texas, United States
Nada Tunnel, een tunnel bij Nada (Kentucky)
Nada-ku (Kobe) Kobe, Japan
Station Nada -langs de JR Kobe Line, Hyogo, Japan